Znaki taktyczne w NATO
 Znaki taktyczne Układu Warszawskiego
 Numer burtowy